Castello di San Martino in Aquaro – castello di Verona
 Castello di San Martino dall'Argine – castello di San Martino dall'Argine, in provincia di Mantova 
 Castello di San Martino in Soverzano – castello di Minerbio, in provincia di Bologna
 Castello di San Martino (Ceneda) – castello di Ceneda, quartiere di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso
 Castello di San Martino della Vaneza – castello di Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova